Испанская ярость — разграбление и поджог испанскими солдатами Антверпена
 Испанская ярость (роман) — роман Артуро-Переса Реверте